John Zino né le  est un chanteur de reggae de Côte d'Ivoire.
Producteur, manager il a fondé en  ZION PRODUCTIONS, son entreprise de production (production, son, image, distribution et édition musicale). Il a à son actif deux albums Naho Wo Léhi en 1996 et The King hommage à Martin Luther KING qu'il a lui-même produits en 2000.

John Zino est le "fils spirituel" d'Alpha Blondy et l'ami de Tiken Jah Fakoly.

Biographie 
Africain, ce jeune homme est né le  à Guiglo à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est technicien en en Froid et climatisation, technicien en domotique diplômé en langues appliquées (anglais) diplômé en comptabilité gestion administrative d'entreprise. Il a exercé comme responsable des ressources humaines, responsable de formation et du recrutement.

Il se lance dans la musique après ses études en 1989 mais compose et fait des scènes depuis 1984. John Zino vit en France depuis 1985 et est père de trois enfants deux filles (nées en 1989 et 1993) et un garçon né en 1990.

Il est le producteur des groupes tels que Anti Palu (la main de Dieu), Takino (Décodeur), Manoo Lélé (Amoureux) en charge la distribution des albums de Force One (salamandre), Mulukuku Dj (merci Seigneur) Manoo Lélé (Prends mon cra). Producteur de DVD de musique et de comédie ivoiriennes (Anti Palu en clip vidéo, Les plus belles voix du Seigneur, Adama Dahico vol1 et vol2, le concert de l'indépendance, le concert de Tiken Jah à Abidjan). Il est associé dans la conception de marque de vêtements orange blanc vert et de site internet www.orangeblancvert.com et www.zion-productions.com et associé la web radio www.bengueshow.com la  de musique black. Elle joue 100 % de musique black sur le net (coupé décalé, zouk, musique mandingue, reggae, musique religieuse même la musique traditionnelle africaine, etc.)

John Zino aide les artistes africains en Europe.

Organisateur de spectacle: il a produit plusieurs événements impliquant de nombreux artistes Africains (Tiken Jah Fakoly, GINO Sitson, Manoo Lélé, Aboutou Roots, Mulukuku DJ, Anti Palu, Julien Goualo, Abel Révo, Anidier, Don Serge, Groove Makers, Force One, etc.) avec son association culturelle AFRICULTURE fondée en 1997. Il a été la tête d'affiche du PALUTOUR le  au Divan du monde à Paris en concert LIVE au bénéfice de la recherche contre le paludisme avec Julien Goualo (Afro beat) et Anti Palu(zouglou) et a fait les premières parties des concerts de Magic System en  au Zénith de Paris et à l'Elysée Montmartre.

Chanteur ivoirien
Chanteur de reggae